

Sigle 
Side valves – valvole laterali, sistema di distribuzione utilizzata sui motori a quattro tempi
Signoria vostra
 Sintagma verbale
 Sistolic volume – volume di eiezione ventricolare sinistra
 Società Veneta – società ferroviaria
 Sosialistisk Venstreparti – partito politico norvegese
Sotto vuoto – condizione di mancanza di aria creata artificialmente
 Strada vicinale
s.v. locuzione latina.

Codici 
 SV – codice vettore IATA di Saudi Arabian Airlines
 SV – codice FIPS 10-4 delle Svalbard
 sv – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua svedese
 SV – codice ISO 3166-1 alpha-2 di El Salvador
 SV – codice ISO 3166-2:CV della contea di São Vicente (Capo Verde)
 SV – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Savona (Italia)
 SV – codice ISO 3166-2:LA	della provincia di Savannakhet (Laos)
 SV – codice ISO 3166-2:MD del distretto di Ștefan Vodă (Moldavia)
 SV – codice ISO 3166-2:RO del distretto di Suceava (Romania)
 SV – codice ISO 3166-2:SV del dipartimento di San Vicente (El Salvador)

Fisica 
 Sv – simbolo del sievert

Informatica 
 .sv – dominio di primo livello di El Salvador

Musica 
 Sv – album dei Nadja del 2016

Religione 
 S.V. – suore della Visitazione del Giappone

Sport 
 SV – abbreviazione di Sport-Verein nella denominazione di squadre sportive dei paesi di lingua tedesca
 SV – salvezza (save) nelle statistiche del baseball

Targhe 
 SV – targa automobilistica di Savona
 SV – targa automobilistica di Sankt Veit an der Glan (Austria)
 SV – targa automobilistica di Snina (Slovacchia)

Pagine correlate
Sottovuoto